

Noms communs 
 La finale est dans le domaine des sports, la dernière épreuve d'une compétition sportive.
 La finale en linguistique est la dernière syllabe ou dernière lettre d'un mot.
 La finale aux échecs, est la dernière étape d'une partie.
 Un finale ou final est, pour la musique, le dernier mouvement d'une pièce musicale.
 Par extension du sens musical à celui du récit, un final (ou finale, emprunté au terme anglais [series] finale) d'une série audiovisuelle, à opposer à un épisode pilote, est également le dernier épisode concluant un arc narratif (le plus souvent, une saison) et son intrigue, ou l’œuvre elle-même ; dans un souci de distinction, il est courant en français de nommer le premier « final(e) de (la) saison », ou « final(e) de (la) mi-saison » (dans le cas où, comme son nom l'indique, il conclut son arc narratif en milieu de saison) ; et le second, « épisode final » (quand le terme simple de « final[e] », qui désigne plus couramment et volontiers ce dernier, ne suffit pas).

Noms propres 
 Le marquisat de Finale est un ancien État d'Italie de 1162 à 1598 situé en Ligurie.
 Finale Ligure est une commune de Ligurie en Italie.
 Finale est un logiciel d'édition musicale.
 Finale est une pièce de théâtre musical de Mauricio Kagel.
 Finale est un roman fantastique de Becca Fitzpatrick (2012).
 Final est un film documentaire français réalisé par Irène Jouannet (1990).
 Final est un film américain réalisé par Campbell Scott et sorti en 2001.

Autres 
 La Finale, comédie dramatique franco-belge coécrite et réalisée par Robin Sykes, sortie en 2018 ;
 F.I.N.A.L.E, une fondation suisse sur l'art et la littérature érotique.

Voir aussi 
 Finalité
 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme